Amleto Cicognani ( - ) était un cardinal italien de l'Église catholique.
Gaetano Cicognani est un prélat italien de l'Église catholique romaine ( - ) qui fut le préfet de la Congrégation des rites et des sacrements.
Miranda Cicognani (née le ) est une gymnaste artistique italienne.